Сокна:
 Сокна — один из берберских языков в центре Ливии.
 Сокна — селение в Ливии (в оазисе Эль-Джофра на северо-западе муниципалитета Эль-Джофра), в котором распространён язык сокна.
 Сокнаen — деревня в Норвегии